Benjamin Berget  est un écrivain français spécialisé dans les livres sur les jeux vidéo. Il a notamment écrit pour les éditions Pix'n Love, Geeks-Line et Omaké Books. Il est également l'auteur de livres-jeux (de type « livre dont vous êtes le héros »), sous le pseudonyme B.B. Wismerhill, avec L'épopée du Moine Guerrier et La geste du Chevalier Errant. Il est depuis 2019 fondateur du magazine Le Marteau & L'Enclume.

Bibliographie. 

 2013, L'histoire des jeux vidéo polémiques - Volume 1 : Jeux de course/ action et jeux érotiques, Mon petit éditeur, 274  .
2013, Games History - Tome 3 : Histoire du jeu de course auto (ouvrage collectif), PK Éditions, 234 pages. 
2014, L'histoire des jeux vidéo polémiques - Volume 2 : Jeux de torture et jeux d'horreur, Mon petit éditeur, 320 pages. .
2014, JRPG : L'âge d'or du jeu de rôle japonais sur consoles (ouvrage collectif), Japan's Doors Éditions, 288 pages. .
2015, Yu Suzuki - Le Maître de Sega : De l'arcade à la révolution Shenmue, Geeks-Line Éditions, 496 pages. 
2016, Playstation Anthologie - Volume 3 : 2000-2006 (ouvrage collectif), Geeks-Line Éditions, 378 pages. .
2017, L'épopée du Moine-Guerrier, Megara Entertainment.
2018, La Geste du Chevalier Errant - Volume 1 : La Mort Noire, Megara Entertainment.
2020, Pasolini mort pour Salò [ou les 120 Journées de Sodome] Volume I.

Sources et références 

Écrivain français du XXIe siècle
Auteur de livre-jeu